Женщина-Халк:

 Женщина-Халк — персонаж, появляющийся в комиксах издательства Marvel Comics.
 «Женщина-Халк: Адвокат» — американский супергеройский сериал 2022 года на Disney+.

См. также 
 Халк (значения)
 Невероятный Халк